«Изумру́дный го́род» () — американский фантастический телесериал, снятый Тарсемом Сингхом и основанный на книгах о стране Оз писателя Ф. Л. Баума. Двухчасовая премьера сериала состоялась 6 января 2017 года на телеканале NBC.

Телесериал был закрыт после одного сезона 4 мая 2017 года.

Сюжет 
После того как торнадо переносит Дороти Гейл из Канзаса в страну Оз, она отправляется на поиски Волшебника, не подозревая, что ей предначертано исполнить пророчество, которое изменит всё.

В ролях

Основной состав 
 Адриа Архона — Дороти Гейл
 Оливер Джексон-Коэн — Роан / Лукас
 Ана Улару — Запад
 Мидо Хамада — Имонн
 Герран Хауэлл — Джек
 Джордан Логран — Тип
 Джоэли Ричардсон — Глинда
 Винсент Д’Онофрио — Фрэнк Морган / Волшебник

Второстепенный состав 
 Флоренс Касумба — Восток
 Изабель Лукас — Анна
 Рокси Стернберг — Элизабет
 Фиона Шоу — Момби
 Стефани Мартини — принцесса Лангвидер
 Оулавюр Дарри Оулафссон — Оджо

Производство 
Телесериал был создан Мэттью Арнольдом, который представил студии Universal Television новое мрачное видение «Волшебника страны Оз». Арнольд написал сценарий к пилотному эпизоду, и NBC сделал прямой заказ (без съёмок пилотного эпизода) первого сезона из десяти серий. Джош Фридман был назначен шоураннером сериала.

Изначально «Изумрудный город» должен был выйти в 2016 году, а съёмки — начаться в 2014 году. Однако шоу было отменено ещё до старта производства из-за творческих разногласий между Фридманом и студией.

15 апреля 2015 года канал NBC сменил курс и принял решение снимать сериал. 14 июля того же года было объявлено, что Тарсем Сингх снимет все десять эпизодов первого сезона, а Дэвид Шулнер стал новым шоураннером сериала, заменив Джоша Фридмана; Шон Кэссиди присоединился к команде сериала в качестве исполнительного продюсера.

Эпизоды

Критика 
«Изумрудный город» получил смешанные отзывы критиков. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes первый сезон держит 38 % «свежести», что основано на 39 отзывах критиков со средним рейтингом 5,2 из 10. Критический консенсус сайта гласит: «Тёмный и мрачный, но также запутанный и надуманный „Изумрудный город“ является смесью „Игры престолов“ и „Волшебника страны Оз“, о которой никто не просил». На Metacritic первый сезон получил 47 баллов из ста, что основано на 29 «смешанных и средних» рецензиях.

В России о сериале нейтрально отзывались авторы изданий Film.ru и «Мир фантастики», которые раскритиковали сюжет, но отметили визуальную красоту.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2017 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США в жанре фэнтези
Драматические телесериалы США
Программы телеканала NBC
Телесериалы NBC Universal Television
Фильмы об Изумрудном городе
Экранизации произведений Фрэнка Баума
Экранизации романов США
Телесериалы США, завершённые в 2017 году